Deze lijst van modellen van Kymco, een Taiwanese fabrikant van motorfietsen, scooters, scootmobielen, elektrische fietsen en quads, bevat een overzicht van Kymco-modellen die in Europa zijn uitgebracht. Weergegeven zijn de in Nederland gebruikte benamingen.

Met brandstof aangedreven scooters

Elektrisch aangedreven scooters
 E-Vitality
 Sunboy

Met brandstof aangedreven vierwielers
 Maxxer
 MXU

Scootmobielen 
 Mini LS
 Mini LS Comfort
 Mini LS Comfort +
 Super 6
 Super 8
 Midi XLS
 Maxi XLS
 Agility
 Maxer

Elektrische Fietsen
City

Externe links en bronnen 
 Kymco
 Zandri

Taiwanees motorfietsmerk